Beurden ist der Familienname folgender Personen:

 Ben van Beurden (* 1958), niederländischer Manager
 Bernard van Beurden (1933–2016), niederländischer Komponist und Musiker
 Helen van Beurden (* 1991), niederländische Handballspielerin
 Max van Beurden (1930–2006), niederländischer Fußballspieler
 Tinus van Beurden (auch Harry van Beurden, 1893–1950), niederländischer Fußballspieler
 Victor Van Beurden (1908–1991), belgischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Kole